Manville kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Manville (New Jersey)
Manville (Wyoming)